«I’m Coming Out» () — песня, записанная американской певицей Дайаны Росс. Она была написана и спродюсирована  участниками группы Chic Найлом Роджерсом и Бернардом Эдвардсом. Песня была выпущена в качестве второго сингла из десятого студийного альбома Diana (1980). Она достигла пятого места в чарте Billboard Hot 100, а также первого в Hot Disco Singles. Песня стала визитной карточкой певицы, а также считается гимном ЛГБТ-сообщества.

История создания 
В 1979 году Найлу Роджерсом, автору трека, пришла в голову идея после того, как заметил трёх дрэг-квин, одетых как Дайана, в нью-йоркском клубе «GG Barnum Room». Текст также имеет особое значение для Росс, так как она покидала лейбл Motown Records и «выходила» из под власти Берри Горди.

Согласно фильму BBC4 «Как это делается в шоу-бизнесе» сама Росс полюбила песню сразу, однако когда она включила запись диджею Фрэнки Крокеру, который рассказал ей, что значит «каминг-аут», она в слезах прибежала к Роджерсу и спросила, почему он хочет уничтожить её карьеру. Она действительно переживала, что песня с таким спорным подтекстом сможет навредить её репутации в музыкальном бизнесе.

Значение для ЛГБТ-сообщества 
Сегодня песня «I’m Coming Out» считается традиционным гей-гимном. Дело в том, что термин «каминг-аут» использовался для описания самораскрытия сексуальной ориентации или гендерной идентичности присутствовал в гей-субкультуре с начала XX века, аналогично вечеринке дебютанта или празднованию ее официального представления обществу. Песня интерпретируется как празднование лесбиянки, гея, бисексуала или трансгендера, идентичности и поощрения самораскрытия.

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Песни Дайаны Росс
Синглы Motown
Песни ЛГБТ-тематики
Феминистические песни
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни, написанные Найлом Роджерсом
Песни, спродюсированные Найлом Роджерсом